Il singolare del torneo di tennis Toyota Classic 1980, facente parte del WTA Tour 1980, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Wendy Turnbull 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (semifinali)
 Billie Jean King (secondo turno)
 Hana Mandlíková (campionessa)
 Wendy Turnbull (finale)

 Dianne Fromholtz (semifinali)
 Kathy Jordan (quarti di finale)
 Assente
 Sylvia Hanika (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toyota Classic 1980